Séon peut avoir plusieurs sens:

Géographie

France 
 Le Séon est le nom d'une zone littorale au nord de Marseille ; une partie est devenue le canton éponyme au , qui reçoit après la révolution, le village de Saint-André pour chef-lieu, jumelé par la suite avec le village limitrophe de Saint-Henri, et partiellement, avec celui également limitrophe de l'Estaque

Suisse 
 Seon, une commune suisse du canton d'Argovie dans le district de Lenzburg.

Patronymes 
 Alexandre Séon (1855-1917), peintre symboliste français
 Claude Francisque Séon (1855-1925) diplomate et Drogman français en Asie mineure et dans les Balkans durant les guerres balkaniques et la chûte de l'empire ottoman
 Gustave Séon, journaliste français durant les guerres balkaniques et la chûte de l'empire ottoman, correspondant du Daily Express à Constantinople, traducteur des écrits de Ali Kemal (1867-1922) homme politique, journaliste et poète ottoman.
 Thomas Séon (1979- ), physicien français, spécialiste de dynamique des fluides (Ph.D), chercheur, professeur (École polytechnique et Paris VI UPMC) et auteur d'ouvrage de vulgarisation

Homonymes 
 SEON, un des premiers labels de musique classique, fondé en 1969 par Wolf Erichson de Studio Erichson, repris par SONY

Références